Маннс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маннс, Герберт Юлианович (1 ноября 1884 — 22 мая 1938) — советский учёный-юрист, криминалист, специалист в области уголовного права, профессор.
 Маннс, Джейсон (род. 23 сентября 1980) — американский фолк-музыкант, певец и автор песен.